Mangelia astricta är en snäckart som beskrevs av Reeve 1846. Mangelia astricta ingår i släktet Mangelia och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
astricta